Колхети — топоним.

 Колхети — грузинское название Колхиды.
 «Колхети» (или «Колхети-1913») — футбольный клуб из города Поти.
  — футбольный клуб из города Хоби.
 Колхети — национальный парк.
 Колхети — заповедник.

См. также 
 Колхи